Lá Nos Primórdios é o décimo oitavo álbum da cantora e compositora Marina Lima, lançado em 2006.

Faixas 

Álbuns de Marina Lima
Álbuns de 2006
Álbuns de pop rock